A Postamúzeum a posta történetét és működését bemutató magyarországi múzeum neve, melynek a fővárosban, nagyvárosokban és vidéken is vannak filiáléi. A kiállítóhelyek a Postakürt Alapítvány fenntartásában állnak.

A Postamúzeum és filiáléi 
 Balatonszemes, Postamúzeum
 Budapest, Postamúzeum
 Budapest, Telefónia Múzeum
 Debrecen, Delizsánsz Kiállítóterem
 Diósd, Rádió- és Televíziómúzeum
 Hollókő, Postamúzeum
 Kiskunhalas, Emitel Telegaléria
 Miskolc, Postakürt Galéria
 Nagyvázsony, Postamúzeum

Külső hivatkozások
 Postamúzeum.hu

Posta
Magyarország múzeumai